Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e David Škoch che hanno battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo e Sergio Roitman 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (quarti di finale)

 Ota Fukárek /  Petr Luxa (primo turno)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2003